Ана од Данске (дански. Anna af Danmark) била је краљица Шкотске, Енглеске и Ирске.

Биографија 
Рођена је 12. децембра 1574, у граду Сканденбург, Данска. Била је друго дете данско-норвешког краља Фридриха II и Софије Мекленбуршке. Њено рођење је изузетно разочарало њеног оца, пошто је он очекивао мушког потомка. Око 23. новембра 1589. се у Ослу удала за Џејмса I Стјуарта, с којим је имала седморо деце, од којих је троје побацила а троје деце је поживело. Око 17. маја 1590. је крунисана за краљицу Шкотске. Њено крунисање је била прво шкотско протестанско крунисање. Са супругом се све више свађала, а чак се борила и за старатељство над њиховим најстаријим дететом. 1603, је у Вестминстерској опатији, крунисана за краљицу Енглеске и Ирске. 1617, Ана се тешко разболела а затим и ослепела. Умрла је 1619, у Лондону а сахрањена је у Вестминстерској опатији.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1574.
Умрли 1619.
Шкотски краљеви
Краљеви Енглеске
Ирски краљеви